Кукан — мотузка для спійманої риби

Кукан — село, дегестан Базарджан, Центральний бахш, шагрестан Тафреш, остан Марказі

Кукан — річка в Хабаровському краї, ліва притока Урмі
 Кукан — селище, Хабаровський район, Хабаровський край

 Джозеф Девід Кукан (*1965) — американський розробник комп'ютерних ігор, актор
 Едуард Кукан (*1939) — словацький дипломат і політик

Див. також 
 Кукань